Personen met de achternaam Theorell:
 Hugo Theorell: Zweeds biochemicus en Nobelprijswinnaar
 Töres Theorell: Zweedse arts en professor